Auberville est le nom ou un élément du nom de plusieurs communes de Normandie

Toponymes simples 
 Auberville, commune du département du Calvados.

Toponymes composés 
 Auberville-la-Campagne, ancienne commune du département de la Seine-Maritime,
 Auberville-la-Manuel, commune du département de la Seine-Maritime,
 Auberville-la-Renault, commune du département de la Seine-Maritime,
 Auberville-sur-Eaulne, ancienne paroisse de la ville d'Envermeu dans le département de la Seine-Maritime,
 Auberville-sur-Yères, ancienne commune du département de la Seine-Maritime

Voir aussi 
 Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis,
 Aubermesnil, ancienne commune du département de la Seine-Maritime, rattachée à Beaumais sous le nom d'Aubermesnil-Beaumais